El término Pulqui puede referirse a:

 I.Ae. 27 Pulqui I, avión construido en Argentina en el año 1947 y primer avión de reacción de Iberoamérica;
 I.Ae. 33 Pulqui II, avión de reacción construido en Argentina por el Instituto Aerotécnico de Córdoba.
 El Pulqui  Empresa de Transporte automotor de pasajeros Argentina